Kultura Chachapoyas – starożytna kultura w północnym Peru
 Chachapoyas – miasto w Peru
 Chachapoyas – prowincja Peru